Lenesi – abitanti di Leni
Lenesi – abitanti di Leno